Всего в Марокко есть 11 национальных парков, один из которых планируется к созданию. Старейшим и одним из наиболее посещаемых национальных парков Марокко является Тубкаль, созданный в 1942 году.

Национальные парки

См. также 
 Список национальных парков Африки

Примечания

Ссылки 
 Национальные парки и заповедники в Марокко

Марокко
Природа Марокко